Консумація (з  — «довершення») — термін, що має кілька значень.

Консумація (ритуал) — Традиційно слово консумація вживається на означення однієї з складових шлюбу, а саме першого здійснення шлюбних відносин (статевого акту). У багатьох культурах супроводжується спеціальними обрядами (особливі ритуали навколо ложа наречених, коло дверей і вікон спальні ставилася охорона для боротьби з силами зла тощо), з нею у низці традицій тісно зв'язана демонстрація доказів невинності нареченої. В середні віки часто у разі укладення фіктивного шлюбу між неповнолітніми (що практикувалося в середовищі вищої аристократії) консумація шлюбу відкладалася до досягнення ними повноліття. Відсутність фактичних шлюбних відносин в Європі традиційно враховувалося церквою як поважна причина для розлучення.

Зараз термін консумація часто використовується в іншому значенні (лат. consumo, «споживаю»). Термін вживається для позначення стимулювання попиту у відвідувачів барів і ресторанів. Поняття консумація близьке до японського хостесу. Консумація — це певна поведінка спеціального працівника ресторану (як правило це симпатичні дівчата, або танцівниці стриптизу), які обслуговують клієнта: коли клієнту потрібен офіціант — вона кличе його, коли клієнту хочеться палити — вона миттю дістає запальничку, за що отримує свій відсоток від заплаченого гостем. Вона має виконувати всі його бажання (окрім еротичних). Обов'язком дівчини є розважити клієнта і зробити так, щоб він витратив якомога більше грошей, але послуги інтимного характеру не надавати. За кордоном це явище досить поширене.

Див. також 
 Jux prima noxtae

Весілля
Шлюб
Сімейне право
Сфера послуг